Dasha bezeichnet:

 den Spitznamen der weißrussischen Biathletin Darya Domracheva 

 Dasha (Duchang) (大沙镇), Großgemeinde im Kreis Duchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dasha (Kaiping) (大沙镇), Großgemeinde der Stadt Kaiping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dasha (Sihui) (大沙镇), Großgemeinde der Stadt Sihui in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dasha (Wanyuan) (大沙乡), Gemeinde der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dasha (Huangpu) (大沙街道), Straßenviertel der im Stadtbezirk Huangpu in der chinesischen Provinz Guangdong
 (3321) Dasha, ein Asteroid